M14 kan syfta på:

 M14 (gevär) – en automatkarbin
 M14 – en dimension av M-skruvgänga, se M-gänga
 M14 – en stjärnhop, se Messier 14
 HMS M14 – en minsvepare
 HMS Sturkö (M14) – ett minröjningsfartyg